L'USS Maddox peut faire référence à trois navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 qui a fait partie des marines américaine, britannique, canadienne et soviétique ;
 l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1942 et coulé l'année suivante par un bombardier allemand ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1944. Il est acteur majeur des incidents du golfe du Tonkin qui déclencheront la guerre du Viêt Nam.

Maddox